Az M60 jelentheti a következőket:

 M60-as autópálya (Magyarország), az M6-osból kiágazó autópálya Pécs irányába.
 Messier 60, elliptikus galaxis a Szűz csillagképben.
Haditechnika
 M60, 7,62 mm űrméretű amerikai géppuska.
 M60, amerikai általános rendeltetésű harckocsi.
 M–60, szovjet 107 mm-es tábori ágyú